Стаме́ска (стаме́зка) (от  или  — «долото») — плотничий или столярный ручной режущий инструмент. Используют для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.

Стамеска конструктивно состоит из 2 частей: полотна и рукояти. Непосредственно само полотно должно быть хорошо заточенным, так как от этого зависит качество врезания в древесину.

Внешне напоминающий гвоздь хвостовик также заточен и набивается в рукоять. Рукоять чаще всего изготавливают из дерева или пластика. В более стандартном варианте место стыка полотна и рукояти укрепляют металлом.

Для ударной версии стамески на рукояти также предусмотрена металлическая защита от деформации. При резании на стамеску нажимают рукой и лишь иногда слегка ударяют киянкой или молотком по торцу рукояти стамеск

Столярные стамески 
 Плоская стамеска, как правило, имеет одностороннюю заточку, у полукруглых фаски обычно делают с наружной (выпуклой) и реже с внутренней стороны полотна
 Зубило
 Долото

Стамески для резьбы по дереву 
 Нож-косяк
 Нож-резак
 Круглые стамески
 Полуплоские стамески
 Царазик
 Эйсмус
 Клюкарза

Резцы для токарных работ 
 Рейер
 Чистовой майсель
 Крючки
 Фасочные
 Проходные
 Подрезные
 Отрезные
 Расточные фасонные
 Прорезные (канавочные)
 Резьбонарезные

Галерея

См. также 

 Резьба по дереву
 Шабер

Примечания

Литература 
 
 Резьба по дереву / Оксана ларина — М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2010. — 320 с.
 Мозаика и резьба по дереву Автор: Матвеева Т. А. Издательство: Высшая школа Год: 1989
 Секреты резьбы по дереву/ Г. А. Серикова, 2011—196 с.

Строительные инструменты
Столярные инструменты
Плотницкий инструмент
Режущие инструменты
Инструменты для резьбы и мозаики по дереву